The Hills Have Eyes ist der Titel folgender Filme:

 The Hills Have Eyes, Originaltitel von Hügel der blutigen Augen (1977) von Wes Craven aus dem Jahr 1977
 The Hills Have Eyes Part 2, Originaltitel von Im Todestal der Wölfe von Wes Craven aus dem Jahr von 1985
 The Hills Have Eyes III, Alternativtitel von Mindripper von Joe Gayton aus dem Jahr 1995
 The Hills Have Eyes – Hügel der blutigen Augen von Alexandre Aja aus dem Jahr 2006
 The Hills Have Eyes 2 von Martin Weisz aus dem Jahr 2007